Bodiu este un nume de familie românesc. El a fost/este purtat de următoarele persoane notabile:

Andrei Bodiu (1965–2014), poet român, comentator literar, profesor de literatură și publicist
Filimon Bodiu (d. 1950), activist și anticomunist moldovean
Olimpiada Bodiu, activist și anticomunist moldovean
Victor Bodiu (n. 1971), politician moldovean

Vezi și
Ivan Bodiul (1917/1918–2013), politician comunist din R.S.S. Moldovenească

Nume de familie românești